

Albanië
 Sint-Michaëlkerk (Berat)

Andorra
 Sint-Michaëlskerk (Engolasters), Andorra
 Sint-Michaelkerk (Prats)

België 
 Sint-Michiel-en-Sint-Petruskerk (Antwerpen)
 Sint-Michielskerk (Avekapelle)
 Sint-Michielskerk (Boezinge)
 Sint-Michielskerk (Brecht)
 Sint-Michielskerk (Bree)
 Sint-Michielskerk (Brugge)
 Sint-Michielskerk (Emmels)
 Aartsengel Michaëlkerk (Genk)
 Sint-Michielskerk (Gent)
 Sint-Michielskerk (Hekelgem)
 Sint-Michielskerk (Ichtegem)
 Sint-Michielskerk (Keerbergen)
 Sint-Michielskerk (Kesselt)
 Sint-Michielskerk (Kieldrecht)
 Sint-Michielskerk (Kortrijk)
 Sint-Michielskerk (Kuurne)
 Sint-Michielskerk (Leuven) en zijn voorloper, de oude Sint-Michielskerk
 Sint-Michielskerk (Oevel)
 Sint-Michielskerk (Roeselare)
 Sint-Michielskerk (Sint-Lievens-Houtem)
 Sint-Michielskerk (Waarloos)
 Sint-Michielskerk (Weelde)
 Sint-Michielskerk (Westmeerbeek)
 Sint-Michielskerk (Weywertz)

Bosnië en Herzegovina 
 Aartsengelen Michaël en Gabriëlkerk, Sarajevo

Duitsland 
 Sint-Michaëlkerk (Aken-Burtscheid)
 Oude Sint-Michaëlkerk (Alken)
 Sint-Michaëlkerk (Berg am Laim)
 Sint-Michaëlkerk (Berlijn)
 Sint-Michaëlkerk (Braunschweig)
 Sint-Michaëlkerk (Fulda)
 Sint-Michielskerk (Hamburg)
 Michaeliskirche, Hildesheim
 Sint-Michaëlkerk (Keulen-Zündorf)
 Michaëlkerk (Leipzig)
 Sint-Michaëlkerk (Lüneburg)
 Sint-Michaëlkerk (München)
 Sint-Michaëlkerk (München-Perlach)
 Sint-Michaëlskerk (Suderwick)

Finland
 Michaëlskerk (Turku)

Frankrijk
 Sint-Michielskerk (Étaples)
 Sint-Michielskerk (Holke)
 Sint-Michielskerk (Killem)
 Sint-Michielskerk (Koudekerke-Dorp)
 Sint-Michielskerk (Quesnoy-sur-Deûle)
 Sint-Michielskerk (Rijsel)
 Église Saint-Michel (Dijon)

Hongarije
 Sint-Michaëlskerk (Boedapest)

Luxemburg 
 Sint-Michaëlkerk (Basbellain)

Montenegro
 Aartsengel Michaëlkerk (Herceg Novi)

Nederland 
 Michaëlkerk (Anjum)
 Sint-Michaëlkerk (Beek en Donk)
 Sint-Michaëlkerk (Berg aan de Maas)
 Sint-Michaëlkerk (Bilthoven)
 Dorpskerk (Blokker) (Oude Michaëlkerk)
 Michaëlskerk (1853, Blokker) (ook Tapijtkerk)
 Michaëlskerk (1972, Blokker)
 Sint-Michaëlkerk (Breda)
 Michaëlskerk (Den Oever)
 Sint-Michaelskerk (Dennenburg)
 Sint-Michaëlkerk (Eikske)
 Sint-Michaëlkerk (Eindhoven)
 Michaëlskerk (Grijpskerke)
 Sint-Michaëlkerk (Harlingen)
 Sint-Michaëlkerk (Herten)
 Sint-Michaëlkerk (Herten, 1883)
 Michaëls- of Dorpskerk (Blokker)
 Michaëlskerk (Koudekerke), op Walcheren
 Michaëlkerk (Leersum)
 Sint-Michaëlkerk (Maastricht)
 Michaelkerk (Mensingeweer)
 Michaëlskerk (Oosterland)
 Grote of Sint-Michaëlskerk (Oudewater)
 Sint-Michaëlkerk (Schalkwijk)
 Sint-Michielskerk (Sittard)
 Sint-Michaëlskerk (Thorn)
 Michaëlkerk (Veldhoven)
 Sint-Michaëlkerk (Venlo)
 Sint-Michaëlkerk (Wanssum)
 Sint-Michaëlkerk (Woudsend)
 Sint-Michaëlkerk (Zwolle)
 Grote of Sint-Michaëlskerk (Zwolle)

Oostenrijk
 Sint-Michaëlbasiliek (Absam, Tirol)
 Sint-Michaëlkerk (Wenen)

Polen
 Aartsengel Michaëlkerk (Katowice)
 Sint-Michielskerk (Sandomierz)
 Kerk van de Aartsengel Michaël (Warschau)

Rusland
 Aartsengel Michaëlkerk (Chamovniki), Moskou
 Aartsengel Michaëlkerk (Troparevo), Moskou

Schotland
 St Michael's Church (Eriskay)
 St Michael's Church (Linlithgow)

Slowakije
 Kerk van de Aartsengel Sint-Michaël (Košice)
 Sint-Michielskerk (Košice)

Spanje
 Iglesia de San Miguel (Estella)

Tsjechië
 Sint-Michaelkerk (Maršíkov)

Zie ook
 Sint-Michaëlkapel (doorverwijspagina)
 Sint-Michaëlskathedraal (doorverwijspagina)
 St Michael and all Angels (doorverwijspagina)

Kerkgebouw naar patroonheilige